Waltham kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Engeland:
Waltham (Hampshire)
Waltham (Kent)
Waltham (Lincolnshire)

Nieuw-Zeeland:
Waltham (Canterbury)

Verenigde Staten:
Waltham (Massachusetts)
Waltham (Minnesota)